Алессандро Альбані — італійський політичний діяч і кардинал, колекціонер і меценат
 Джанфранческо Альбані — Климент XI, 243 папа римський з 23 листопада 1700 по 19 березня 1721.
 Марчелла Альбані — італійська акторка.
 Франческо Альбані — італійський художник болонської школи.

Див. також 

 Альбан
 Альбана
 Альбано